McIsaac est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alan McIsaac, homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
 (1842-1902), homme politique canadien en Nouvelle-Écosse
 (né en 1949), musicien écossais
Cliff McIsaac (1930-2006), homme politique canadien en Saskatchewan
 (1854-1927), homme politique canadien de la Nouvelle-Écosse
 (1933-2012), homme politique canadien de Terre-Neuve-et-Labrador
 (1820-1901), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
James McIsaac (1854-1927), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
 (né en 1978), catcheur professionnel américain
 (né en 1960), femme politique travailliste britannique
Tai McIsaac (né en 1975), joueur et entraineur australien de rugby

Voir aussi

Homonymie de patronyme